Pojkallsvenskan kan syfta på:

 Pojkallsvenskan i bandy
 Pojkallsvenskan i fotboll